Ла Лагартиха има више значења:

 Ла Лагартиха (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагартиха (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагартиха (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагартиха (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагартиха, Сан Висенте (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лагартиха (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лагартиха (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лагартиха (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лагартиха (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику